{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (82701) - || 2001 PQ39 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82702) - || 2001 PZ39 || 11 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82703) - || 2001 PC40 || 11 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82704) - || 2001 PR40 || 11 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82705) - || 2001 PC41 || 11 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82706) - || 2001 PZ41 || 11 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82707) - || 2001 PH42 || 12 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82708) - || 2001 PX42 || 12 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82709) - || 2001 PP43 || 13 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82710) - || 2001 PU44 || 15 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82711) - || 2001 PC45 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82712) - || 2001 PD46 || 12 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82713) - || 2001 PH46 || 12 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82714) - || 2001 PE47 || 13 augustus 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| (82715) - || 2001 PP47 || 13 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82716) - || 2001 PV47 || 13 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82717) - || 2001 PX47 || 14 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82718) - || 2001 PS48 || 14 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82719) - || 2001 PF49 || 13 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82720) - || 2001 PC50 || 15 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82721) - || 2001 PE50 || 15 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82722) - || 2001 PF50 || 15 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82723) - || 2001 PN51 || 15 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82724) - || 2001 PO51 || 15 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82725) - || 2001 PV51 || 15 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82726) - || 2001 PA53 || 14 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82727) - || 2001 PK53 || 14 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82728) - || 2001 PW55 || 14 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82729) - || 2001 PD56 || 14 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82730) - || 2001 PZ58 || 14 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82731) - || 2001 PQ59 || 14 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82732) - || 2001 PS59 || 14 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82733) - || 2001 PU59 || 14 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82734) - || 2001 PW59 || 13 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82735) - || 2001 PA62 || 13 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82736) - || 2001 PM62 || 13 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82737) - || 2001 PK65 || 12 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82738) - || 2001 QA || 16 augustus 2001 || Farpoint || Farpoint
|-
| (82739) - || 2001 QU || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82740) - || 2001 QY || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82741) - || 2001 QN1 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82742) - || 2001 QR2 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82743) - || 2001 QQ3 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82744) - || 2001 QU3 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82745) - || 2001 QE4 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82746) - || 2001 QR4 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82747) - || 2001 QV5 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82748) - || 2001 QD6 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82749) - || 2001 QX6 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82750) - || 2001 QB7 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82751) - || 2001 QF7 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82752) - || 2001 QG7 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82753) - || 2001 QO7 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82754) - || 2001 QP7 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82755) - || 2001 QX7 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82756) - || 2001 QC8 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82757) - || 2001 QH8 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82758) - || 2001 QT8 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82759) - || 2001 QA9 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82760) - || 2001 QE9 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82761) - || 2001 QL9 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82762) - || 2001 QP10 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82763) - || 2001 QC11 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82764) - || 2001 QD11 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82765) - || 2001 QP11 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82766) - || 2001 QR11 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82767) - || 2001 QR12 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82768) - || 2001 QD13 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82769) - || 2001 QH14 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82770) - || 2001 QJ14 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82771) - || 2001 QX14 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82772) - || 2001 QH15 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82773) - || 2001 QJ15 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82774) - || 2001 QQ15 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82775) - || 2001 QZ15 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82776) - || 2001 QB17 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82777) - || 2001 QF17 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82778) - || 2001 QP17 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82779) - || 2001 QU17 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82780) - || 2001 QF18 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82781) - || 2001 QX18 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82782) - || 2001 QY18 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82783) - || 2001 QE20 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82784) - || 2001 QK20 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82785) - || 2001 QL21 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82786) - || 2001 QM22 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82787) - || 2001 QP22 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82788) - || 2001 QS22 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82789) - || 2001 QU22 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82790) - || 2001 QJ23 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82791) - || 2001 QK23 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82792) - || 2001 QM23 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82793) - || 2001 QH24 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82794) - || 2001 QN25 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82795) - || 2001 QQ25 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82796) - || 2001 QX25 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82797) - || 2001 QY25 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82798) - || 2001 QB26 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82799) - || 2001 QF26 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82800) - || 2001 QH26 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten